Гельбке — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Гельбке, Василий Фердинандович (1851—1890) — русский юрист.
  (1812–1892) — немецкий писатель, композитор и педагог.
 Гельбке, Фридрих Фердинандович (1842—1922) — русский и немецкий филолог, педагог и переводчик.